Ри́хард Бро́усек (; 12 января 1931 — 28 ноября 2015) — австрийский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Рихард Броусек впервые сыграл за венский клуб «Ваккер» в сезоне 1948/49. В следующем сезоне игрок получил прочное место в основе, забив 14 голов в 14 матчах. Вместе с Эрнстом Боконом и Вальтером Хауммером Броусек сформировал одну из самых эффективных связок в чемпионате Австрии. В сезоне 1950/51 тройка нападения забила 79 голов в 24 играх. Однако этого не хватило для чемпионства — по итогам сезона «Ваккер» занял лишь второе место, пропустив вперёд венский «Рапид». В 1951 году «Ваккер» дошёл до финала возрождённого Кубка Митропы, где проиграл тому же «Рапиду». Наилучшего личного успеха в составе команды Броусек добился в сезоне 1954/55, когда с результатом 31 гол в 23 матчах стал лучшим бомбардиром австрийского чемпионата.

В следующем сезоне Броусек был не менее успешен, завершив его с 27 голами на счету. Однако и на этот раз «Ваккер» уступил чемпионство «Рапиду». В 1958 году Броусек перешёл в нидерландский клуб «Энсхеде» (где провёл два сезона), а затем — в команду «Би Куик 1887», выступавшую во втором дивизионе Нидерландов. В начале 1960-х годов нападающий вернулся в «Ваккер». Завершил карьеру после 1963 года.

Карьера в сборной 
Броусек получил вызов в сборную Австрии в 1955 году после успешного сезона в чемпионате. Всего он провёл за сборную 4 матча, дебютировав 24 апреля 1955 года в классическом дерби против Венгрии. Во втором матче против сборной Швейцарии он забил один мяч.

Достижения 
 Финалист Кубка Центропы: 1951
 Второе место в чемпионате Австрии (3): 1950/51, 1952/53, 1955/56
 Лучший бомбардир чемпионата Австрии: 1955

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Игроки ФК «Энсхеде»